Okręty US Navy o nazwie USS "Hope":
 Pierwszy USS "Hope" - kanonierka zakupiona przez US Navy w czasie wojny secesyjnej w listopadzie 1861 i sprzedana w październiku 1865. 
 Drugi USS "Hope" (AH-7) - okręt szpitalny, który wszedł do służby w sierpniu 1944.

Hope